Salario – in economia, il compenso percepito dal lavoratore dipendente
 Salario efficiente
 Salario minimo

Geografia 

 Salario – quartiere di Roma
 Stazione di Nuovo Salario – stazione ferroviaria di Roma
 Ponte Salario – ponte di Roma
 Colle Salario – frazione del comune italiano di Roma, in Lazio

Pagine correlate 

 Salaria